Le naqahdah [nakwada] (parfois orthographié à tort « naquadah ») est le nom d'un minerai imaginaire utilisé dans l'univers du film Stargate, la porte des étoiles et de ses séries dérivées (Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Stargate Universe).

Définition 
Le naqahdah est un minerai très rare utilisé comme source d'énergie par de nombreuses espèces dans l'Univers, et principalement par les Goa'ulds.

Propriétés du naqahdah 
Le naqahdah possède une capacité unique d'absorption et de restitution énergétique, ce qui en fait un accumulateur universel. Le naqahdah est capable d'absorber la plupart des rayonnements énergétiques pour accumuler leur énergie et pouvoir ensuite la restituer rapidement. C'est ce qui se produit par exemple dans une porte des étoiles, qu'il faut charger au préalable. Il est supraconducteur.

Le naqahdah ne peut pas absorber une quantité infinie d'énergie. Si on l'alimente de force en énergie, le naqahdah peut saturer et exploser (épisode 6x01 - Rédemption, ).

Les armes comme la lance goa'uld utilisent une petite réserve de naqahdah comme accumulateur d'énergie. Dès que le naqahdah a absorbé suffisamment d'énergie, il est possible de tirer une salve. Il faut ensuite attendre un peu que le naqahdah absorbe l'énergie ambiante pour se recharger.

Par nature, le naqahdah contient énormément d'énergie. On peut donc libérer une quantité beaucoup plus grande d'énergie en consommant le naqahdah. C'est ce que fait un générateur à naqahdah en extrayant l'énergie du naqahdah de façon contrôlée. C'est l'une des seules sources d'énergie suffisamment puissante pour alimenter un moteur hyperspatial. Une libération d'énergie mal contrôlée provoque bien sûr une énorme explosion. Un générateur à naqahdah abîmé ou saboté peut donc servir d'explosif très puissant.

Par ses capacités d'absorption et de restitution d'énergie, la présence de naqahdah multiplie la puissance des autres explosifs (comme une bombe atomique), et de nombreuses races en profitent pour améliorer la puissance de leurs bombes. Les Terriens font par exemple usage de missiles balistiques à tête au naqahdah, dans l'épisode 2x01 - La morsure du serpent.

Le naqahdah émet un rayonnement caractéristique. Il est donc possible de détecter le naqahdah à distance, ainsi que les appareils qui en sont constitués, comme la porte des étoiles.

Le naqahdah et les Goa'ulds 
La technologie goa'uld, basée sur le vol des connaissances aux autres races et notamment sur la technologie des Anciens, est presque entièrement basée sur le naqahdah. Il sert de source d'énergie pour alimenter les vaisseaux spatiaux goa'ulds, leurs armes (comme la lance goa'uld) et les portes des étoiles (qui ont été fabriquées par les Anciens).

C'est la présence de naqahdah dans leur sang qui permet aux Goa'ulds d'utiliser certains objets, comme le bracelet goa'uld, et de se détecter entre eux à courte distance. Selon Jonas Quinn, le naqahdah attire les Goa'ulds (épisode SG1 6x05 - L'expérience secrète), et l'explosion d'une bombe au naqahdah pourrait être perçue par eux à grande distance.

Un être humain ayant porté un Goa'uld possède ensuite du naqahdah dans son sang, ce qui lui permet d'utiliser certains objets goa'ulds. Le naqahdah reste dans le sang même si le Goa'uld est retiré du corps (par exemple pour le capitaine Carter dans les épisodes SG1 3x02 - Seth et 3x03 - Diplomatie).

Le naqahdah et la Tau'ri 
Sur Terre, les Terriens ont maîtrisé la technologie des réacteurs au naqahdah. Il s'en servent comme de puissantes sources d'énergie portables, car les générateurs sont de petite taille. Ces générateurs servent le plus souvent à alimenter des appareils extraterrestres, ou à alimenter des bases terriennes, comme le site Alpha.

Les réacteurs à naqahdah peuvent être court-circuités pour les faire exploser. Cette particularité est fréquemment utilisée dans la série pour les auto-destructions, ou comme puissante bombe en dernier recours (voir l'épisode SG1 4x09 - Terre brûlée).

Le naqahdah est également utilisé par les Terriens pour augmenter la puissance de leurs bombes nucléaires, comme mentionné précédemment.

Pour alimenter leurs vaisseaux spatiaux (comme le Prométhée), les Terriens utilisent aussi du naquadria, plus puissant mais plus dangereux, car instable.

L'exploitation des mines de naqahdah 
Le naqahdah étant la base de leur technologie, les Goa'ulds cherchent et exploitent les rares mines de naqahdah de la galaxie. Ils utilisent pour cela des esclaves humains ou Unas. Lorsque la mine est épuisée, les humains sont généralement abandonnés sur place. De nombreux mondes peuplés d'humains sont issus d'une telle exploitation.

Alors qu'un Goa'uld délaissera une planète où le naqahdah est absent, même si ses habitants se rebellent, une planète possédant des mines de naqahdah est une ressource précieuse pour un Goa'uld, et toute révolte d'esclave sera écrasée. Même si la porte des étoiles est bouchée, un Grand Maître goa'uld n'hésitera pas à faire un long voyage en vaisseau spatial pour reprendre possession de sa mine.

Les dérivés du naqahdah 
Le naqahdah possède un dérivé encore plus puissant appelé le naquadria. Ce dérivé est issu d'une transformation dangereuse du naqahdah. Le naquadria est donc beaucoup plus instable, mais il produit également beaucoup plus d'énergie lorsqu'il est maîtrisé.

Dans l'épisode 4x01 - Victoires illusoires, on apprend que l'alliage le plus solide dont disposent les Asgards est un composé de naqahdah, de trinium et de carbone.

Articles connexes 
 Naquadria
 Trinium

Références 

Matériau de fiction
Technologie de Stargate